La rivière Assiniboine
 La tribu des Assiniboines
 l'assiniboine, leur langue 
 Le Mont Assiniboine, une montagne à la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique.
 Le parc provincial du Mont Assiniboine, un par provincial en Colombie-Britannique.

Voir aussi